Marie Portugalská (15. října 1527, Coímbra – 12. července 1545, Valladolid) byla dcerou portugalského krále Jana III., neteří císařů a králů Karla I./V. a Ferdinanda I. a první manželkou pozdějšího španělského krále Filipa II.

Původ 
Narodila se z manželství krále Jana s kastilskou infantkou Kateřinou. Kateřina vyrostla u své matky kastilské královny Jany I., vězněné za zdmi Tordesillasu, a v necelých osmnácti letech se provdala za třiadvacetiletého portugalského krále Jana III. O rok později se provdala Janova sestra Isabela za Kateřinina bratra Karla V.
Marie měla sedm sourozenců, ale kromě bratra Jana všichni zemřeli v dětském věku.

15. listopadu 1543 se provdala za svého o rok staršího bratrance (1. stupně) Filipa. Zemřela v sedmnácti letech, v roce 1545 čtyři dny po porodu syna a následníka Karla.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Avizové
Asturijské kněžny
Milánské vévodkyně
Portugalské infantky
Zemřelé v souvislosti s porodem
Narození 15. října
Narození v roce 1527
Úmrtí 12. července
Úmrtí v roce 1545
Ženy
Narození v Coimbře
Úmrtí ve Valladolidu
Úmrtí 22. srpna
Pohřbení v Escorialu